Pölhö kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pölhö (ö i Norra Österbotten), Brahestad, 
 Pölhö (ö i Norra Savolax), Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar